Поля́рная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Полярная улица — улица в Абакане.
 Полярная улица — улица в Вологде.
 Полярная улица — улица в Иркутске.
 Полярная улица — улица в Липецке.
 Полярная улица — улица в Москве.
 Полярная улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Полярная улица — улица в Новосибирске.
 Полярная улица — улица в районе Талнах города Норильска.
 Полярная улица — улица в Петрозаводске.
Полярная улица — улица в Самаре. 
 Полярная улица — улица в Северодвинске.
 Полярная улица — улица в Хабаровске.
 Полярная улица — улица в Ярославле.

Украина 
 Полярная улица — улица в Запорожье.
 Полярная улица — улица в Киеве.
 Полярная улица — улица в Харькове.

Белоруссия 

 Полярная улица — улица в Минске.